Эшба — абхазская фамилия. Известные носители:

 Эшба, Вячеслав Ахметович (род. 1949) — абхазский военный и политический деятель.
 Эшба, Ефрем Алексеевич (1893—1939) — абхазский советский государственный и партийный деятель.
 Эшба, Нелли Ражденовна (род. 1928) — абхазский режиссёр.
 Эшба, Марина Ефремовна (1924—2002) — абхазский художник.
 Эшба, Фома Христофорович (1856—1928) — абхазский педагог, лингвист.
 Эшба, Беслан Фёдорович (род.1967) - Глава Администрации г.Сухум, а также глава общественно-политической организации Апсадгьыл.